Хмы́ров — русская фамилия.

Известные носители:
 Хмыров, Александр Алексеевич (1925—2017) — советский и российский учёный-криминалист, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (1996).
 Хмыров, Василий Ильич (род. 1956) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Хмыров, Всеволод Леонидович (род. 1951) — советский и российский военачальник, подводник, Герой Российской Федерации.
 Хмыров, Михаил Дмитриевич (1830—1872) — русский историк

Хмы́рова:
 Хмырова, Татьяна Евгеньевна (род. 1990) — российская гандболистка